Pavillion steht für:

 Pavillion (Wyoming), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:

 Pavillon